Vaziri ist der Familienname folgender Personen:

 Ali-Naghi Vaziri (1887–1979), iranischer Musiker
 Hossein Khosrow Vaziri (* 1942), iranischer Profiwrestler
 Leila Vaziri (* 1985), US-amerikanische Schwimmerin
 Nāser Houshmand Vaziri (1946–2019), iranischer Bildhauer
 Qamar-al-Moluk Vaziri († 1959), iranische Mezzosopranistin
 René Vaziri (* 1986), Schweizer Schauspieler